Tsukuba es una ciudad de Japón situada en la prefectura de Ibaraki, pero puede referirse a:

 Lugares
 Universidad de Tsukuba, universidad situado en la misma prefectura que la ciudad homónima.
 Monte Tsukuba, monte situado en la misma prefectura que la ciudad homónima.
 Santuario Tsukuba, santuario sintoísta situado en la misma prefectura en el monte homónimo, monte Tsukuba.
 Circuito de Tsukuba, autódromo situado en la ciudad de Shimotsuma (Ibaraki).